Čelovce ou Čeľovce désigne plusieurs lieux.

Slovaquie 
 Čeľovce (district de Trebišov)
 Čelovce (district de Prešov)
 Čelovce (district de Veľký Krtíš)

Homonymie